Příjmení Axelsson nosí více významných osobností:

 Erik Axelsson (asi 1419–1481) – švédský státník
 Kurt Axelsson (1941–1984) – švédský fotbalista
 Majgull Axelssonová (* 1947) – švédská novinářka a spisovatelka
 Per-Johan Axelsson (* 1975) – švédský hokejista

Externí odkazy